Almansur kan syfta på:

 Al-Mansur, den förste kalifen i Bagdad
 Ismail al-Mansur, fatamidisk kalif 946-953
 Al-Mansur Ibn Abi Amir, regent i Cordoba ca 978-1002
 Yaqub al-Mansur, almohadisk kalif 1184-1199
 al-Mansur (Ayyubiderna), ayyubidisk kalif i Egypten 1198-1201
 Al-Aziz al-Mansur, hamadidisk härskare 1104-1121
 al-Mansur Muhammed II sultan i Egypten 1361-1363
 al-Mansur Ali II sultan i Egypten 1377-1382
 Ahmed al-Mansur, marockansk sultan 1578-1603